Acte II peut désigner :
 Acte II, un album de Martin Circus ;
 Acte II, un album de Willy Denzey.